Kulturwoche steht für Veranstaltungen:
 Arabische Kulturwochen Hamburg
 Rostocker Kulturwoche